Makabra – termin oznaczający okropność, grozę, koszmar.
 Makabra – włoski horror z 1980 roku

Zobacz też 
 Danse macabre